Leandro Fernández de Moratín, poète et dramaturge espagnol, père de Nicolás Fernández de Moratín.
 Leandro Fernández, dessinateur de comics argentin.
 Leandro Fernández, footballeur international argentin.